Das Nutri-Metics 1988 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 25. bis 31. Januar 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Auckland